Cedar Hill ist der Name folgender

Orte in Australien:
 Cedar Hill (Western Australia)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cedar Hill (Alabama)
 Cedar Hill (Connecticut)
 Cedar Hill (Maryland)
 Cedar Hill (Massachusetts)
 Cedar Hill (Mississippi)
 Cedar Hill (Missouri)
 Cedar Hill (New Mexico)
 Cedar Hill (New York)
 Cedar Hill (North Carolina)
 Cedar Hill (Ohio)
 Cedar Hill (Pennsylvania)
 Cedar Hill (Tennessee)
 Cedar Hill (Texas)
 Cedar Hill (Frederick County, Virginia)
 Cedar Hill (Pittsylvania County, Virginia)

im NRHP gelisteten Objekte:
 Cedar Hill Cemetery Buildings, in Newark, Ohio, ID-Nr. 77001071
 Cedar Hill Church and Cemeteries, in Lexington, Virginia, ID-Nr. 01001570

Siehe auch:
 Cedar Hill Cemetery
 Cedar Hill (Antigua), Siedlung im St. Peter Parish, Antigua und Barbuda
 Cedar Hills